Bartman, het alter ego van Bart Simpson in The Simpsons
Bartman, een stripboekserie over dit alter aego, gepubliceerd door Bongo Comics
"Do the Bartman", een lied en muziekvideo gebaseerd op het Bart Simpson personage.
Steve Bartman, een fan van de Chicago Cubs die tijdens de National League Championship Series in 2003 beroemd werd.